Валентина Александрова:
 Александрова (Горшкова), Валентина Егоровна (1927—1994) — звеньевая колхоза «Труд» Загорского района Московской области, Герой Социалистического Труда.
 Александрова, Валентина Петровна (1923—2007) — советский и украинский учёный-экономист.
 Примечания